Malena bezeichnet:

 Malena (Córdoba), Ort in Argentinien
 Malena (Tango), argentinischer Tango
 Malena (Vorname), weiblicher Vorname; zu Namensträgerinnen siehe dort
 Magdalena la Malena, Künstlername der Flamencotänzerin Magdalena Seda Loreto (1877–1956) 
 Der Zauber von Malèna, Originaltitel Malèna, italienischer Film